Santiurde de Reinosa — na comarca de Campoo-Los Valles
Santiurde de Toranzo — na comarca dos Vales Pasiegos

Desambiguações de topônimos